Miejscowości w USA:
 Hazlehurst – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jeff Davis
 Hazlehurst – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah